Send One Your Love – brano musicale di Stevie Wonder del 1979
 Send One Your Love – album di Boney James del 2009